Ullman, utanför Sverige ofta skrivet Ullmann, är ett efternamn, som finns på flera språk. För 2014 ger den officiella statistiken följande antal registrerade eller bosatta i Norden med namnvarianterna
 Ullman: Sverige 444, Norge 3 eller färre, Danmark 17, Finland 6 
 Ullmann: Sverige 33, Norge 44, Danmark 55, Finland 13 
Totalt blir detta för Sverige 477, Norge 44–47, Danmark 72 och Finland 19 personer.

Personer med efternamnet Ullman eller Ullmann
 Carl Christian Ullmann (1796–1865), tysk teolog
 Carl Fredrik Ullman (1809–1873), svensk tonsättare
 Elis Ullman (1890–1968), konstnär och komminister
 Erik Erland Ullman (1749–1821), präst och författare
 Gustaf Ullman (1881–1945). författare
 Harald Ullman (1947–2021), företagare
 Jeffrey D. Ullman (född 1942), amerikansk datavetare
 Johannes Ullman (1877–1967), konstnär
 Linn Ullmann (född 1966), norsk författare och kulturjournalist
 Liv Ullmann (född 1938), norsk skådespelare och regissör
 Magnus Ullman, förgreningssida
 Magnus Ullman (präst) (död 1842) 
 Magnus Ullman (advokat) (född 1946), advokat, författare och entreprenör
 Magnus Ullman (ornitolog) (född 1948), ornitolog och författare
 Nanna Ullman (1888–1964), dansksvensk konstnär
 Ricky Ullman (född 1986), amerikansk skådespelare
 Sigfrid Ullman (1886–1960), konstnär
 Torsten Ullman (1908–1993), pistolskytt
 Tracey Ullman (född 1959), brittisk komiker och sångerska
 Uddo Lechard Ullman (1837–1930), biskop i Strängnäs stift
 Viggo Ullmann (1848–1910), norsk politiker
 Viktor Ullmann (1898–1944), österrikisk översättare

Se även 
 The Tracey Ullman Show

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn